Eisenstein kan syfta på:

Personer
Ferdinand Eisenstein (1823–1852), tysk matematiker.
Sergej Eisenstein (1898–1948), sovjetisk filmregissör.

Geografi

Tjeckien 

 Železná Ruda, ort, Plzeň, Okres Klatovy,

Tyskland 

 Bayerisch Eisenstein – en kommun i Bayern

Österrike 

 Eisenstein (berg i Österrike), Niederösterreich, Politischer Bezirk Sankt Pölten,